Girolamo Marini ist der Name folgender Personen:

* Girolamo Marini (Architekt) († 1553), italienischer Architekt und Militäringenieur
 Girolamo Maria Marini (1801–1867), italienischer Librettist